Рурский музыкальный театр () — один из главных памятников культуры Гельзенкирхена (Германия). Открытие театра состоялось 15 декабря 1959-го года.

История и описание 
Театр строился на протяжении трех лет (1956—1959 гг.). Над созданием нового храма культуры в свое время работали несколько талантливых архитекторов (Вернер Рунау, Харальд Дайлманн, Ортвин Раве и Макс фон Хаузен). Сначала главными жанрами в театре выступали: оперный, балетный и драматический. Но после тяжелого финансового кризиса в 1966 году перешли исключительно к музыкальному жанру.

Оригинальность внешней задумки заключалась в том, что фасад театра имел кубические формы и выполнен из 4500 кв. метров стекла. Это позволяло видеть с улицы внутреннюю часть помещений. А вот зрительные залы, напротив, имеют более закруглённую форму. К тому же, благодаря оригинальному дизайнерскому решению Рурский театр стал очень узнаваем.

Театральные постановки можно наблюдать в двух залах: Большом и Малом. Общая вместимость Большого зала составляет 1005 мест, Малого — 336.

Театр сейчас 

В последние годы Рурский музыкальный театр привлекает все больше ценителей искусства своими интересными постановками и пьесами. Творческий коллектив театра состоит из собственной оперной труппы, артистов хора и балетной труппы.

Также существует музыкальный коллектив под названием «Новая филармония Вестфалии», который является самым крупным государственным оркестром в земле Северный Рейн-Вестфалия.

Интересные факты 

В 1961 году в здании театра проводились съемки кинофильма Викки Бернхарда «Чудо отца Малахиаса».

Примечания

Литература 
 Georg Dehio: Das Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler: Nordrhein-Westfalen 2. Westfalen 2012, ISBN 978-3-422-03114-2.
 Michael Hesse, Michael Bockemühl: Kunstort Ruhrgebiet: Musiktheater Gelsenkirchen — Yves Klein: Blaue Reliefs, Bauen zwischen international Style und klassischer Tradition, Brennendes Blau. 2003, ISBN 3-89861-225-2.
 Nicole Jakobs: Baukunst für die «Stadt der Tausend Feuer». Das Gelsenkirchener Musiktheater. In: Denkmalpflege in Westfalen-Lippe. H. 2 (1998), S. 47-54.
 Anna Kloke: Theater macht Stadt. Das Gelsenkirchener Musiktheater im Revier als Impulsgeber für Urbanität und kulturelle Identität im Ruhrgebiet der Nachkriegszeit // INSITU 2018/2, S. 295—306.
 Werner Ruhnau, Ludwig Baum: Baukunst — Yves Klein, Robert Adams, Paul Dierkes, Norbert Kricke, Jean Tinguely — Das Gelsenkirchener Theater. Gelsenkirchen 1992.

Театры Северного Рейна-Вестфалии
Достопримечательности Германии
Здания и сооружения Гельзенкирхена